Kösternitz ist der deutsche Name zweier Dörfer in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Kösternitz, ehemals im Kreis Belgard; siehe: Kościernica (Białogard)
 Kösternitz, ehemals im Kreis Schlawe; siehe: Kościernica (Polanów)